23. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się od 16 do 19 lipca 2015 na Ekängens Friidrottsarena w Eskilstunie w Szwecji.

Rada European Athletics powierzyła miastu prawo organizacji mistrzostw na posiedzeniu w Berlinie w maju 2013 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Rekordy 
Podczas mistrzostw Europy juniorów w lekkoatletyce 2015 ustanowiono 4 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Szwecji
2015
2015 w Szwecji
Sport w Eskilstunie